Ihor Matvijenko – ex velista ucraino
 Mykola Matvijenko – calciatore ucraino
 Valentina Matvijenko – politica russa
 Viktor Matvijenko – allenatore di calcio e calciatore sovietico